Лайонел Линдон (; ) — американский кинооператор. Лауреат премии «Оскар» за лучшую операторскую работу в фильме «Вокруг света за 80 дней».

Биография 
Родился 2 сентября 1905 года в Калифорнии. После окончания школы поступил на работу в Paramount Pictures. С 1927 года начал работать в кино в качестве помощника оператора. В качестве основного кинооператора начал работать с 1943 года. Известен по фильмам «Вокруг света за 80 дней» Майкла Андерсона, «Маньчжурский кандидат» и «Большой приз» режиссёра Джона Франкенхаймера. За свою карьеру принял участие с съёмках 125 картин. Состоял в Американском обществе кинооператоров.

Умер 20 сентября 1971 года в Ван-Найсе, Калифорния.

Избранная фильмография 
  — Идти своим путём / Going My Way (реж. Лео Маккэри)
  — Синий георгин / The Blue Dahlia (реж. Джордж Маршалл)
  — Моя любимая брюнетка / My Favorite Brunette (реж. Эллиотт Наджент)
  — Псевдоним Ник Бил / Alias Nick Beal (реж. Джон Фэрроу)
  — Место назначения — Луна / Destination — Moon (реж. Ирвинг Пичел)
 1950 — Зыбучий песок / Quicksand (реж. Ирвинг Пичел)
  — Поворотная точка / The Turning Point (реж. Уильям Дитерле)
  — Покорение космоса / Conquest of Space (реж. Байрон Хэскин)
  — Адский остров / Hell's Island (реж. Фил Карлсон)
  — Вокруг света за 80 дней / Around The World In 80 Days (реж. Майкл Андерсон)
  — Чёрный скорпион / The Black Scorpion (реж. Людвиг Эдвард)
  — Я хочу жить! / I Want to Live! (реж. Роберт Уайз)
  — Юные дикари / The Young Savages (реж. Джон Франкенхаймер)
  — Маньчжурский кандидат / The Manchurian Candidate (реж. Джон Франкенхаймер)
  — Большой приз / Grand Prix (реж. Джон Франкенхаймер)
 1966 — Смертельный жар на карусели / Dead Heat on a Merry-Go-Round (реж. Бернард Джирард)

Награды и номинации 
 Премия «Оскар» за лучшую операторскую работу
 Номинировался в 1945 году за фильм «Идти своим путём»
 Лауреат 1957 года за фильм «Вокруг света за 80 дней»
 Номинировался в 1959 году за фильм «Я хочу жить!»

Примечания

Ссылки 
 В Интернет-энциклопедии кинооператоров

Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Лауреаты премии «Оскар» за лучшую операторскую работу